Jacopino Rangoni (?-1213), politico
 Jacopino Rangoni (?-1278), podestà di Todi e di altre città
 Jacopino Rangoni (?-1348), condottiero
 Jacopino Rangoni (?-1413), politico e condottiero
 Jacopino Rangoni (1562-1645), militare